Artavasdes Mandacúnio (, Artavazd Mandakuni) foi um nobre armênio do , membro da família Mandacúnio.

Vida 

Em 252, quando o rei   foi assassinado, levou o futuro   ao Império Romano. Em resposta, o xá  , ou talvez seu filho   a julgar pela cronologia, ordenou que sua família fosse exterminada, sobrevivendo apenas sua filha que foi levada para Cesareia Mázaca por Tatzácio de Asócia, com quem se casou. Quando Tirídates é reinstalado no trono, Artavasdes foi muito honrado pelo rei e recebe o comando do exército real.

Bibliografia 

 

Armênios do século III
Família Mandacúnio
Generais de Tirídates III
Asparapetes